Wallersheim ist der Name von:

 Wallersheim (Eifel), Ortsgemeinde in der Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Koblenz-Wallersheim, Stadtteil der kreisfreien Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz